Planquette peur faire référence à :
Robert Planquette, compositeur
Fabrice Planquette, artiste
Des rivières affluents de :
l'Alrance (rivière), La Planquette (1,8 km) 
la Canche (fleuve) dans le Boulonnais et du haut Artois : la Planquette d'une longueur de 12 km